Барон Байрон из Рочдейла в графстве Ланкашир — наследственный титул в системе Пэрства Англии. Он был создан в 1643 году для сэра Джона Байрона (1599—1652), английского роялиста. Он был депутатом Палаты общин от Ноттингема (1624—1626) и Ноттингемшира (1628). 1-й лорд Байрон умер бездетным, ему наследовал его младший брат Ричард Байрон, 2-й барон Байрон (1606—1679).

Правнук последнего, Уильям Байрон, 5-й барон Байрон (1722—1798), убил во время поединка своего кузена и соседа Уильямом Чауорта 26 января 1765 года. Он предстал перед судом Палаты лордов, но согласно уставу Эдуарда VI был признан виновным только в убийстве и вынужден был заплатить небольшой штраф. Лорд Байрон стал известен как «Злой Лорд» и «Дьявол-Байрон»

Ему наследовал его внучатый племянник, Джордж Гордон Байрон, 6-й барон Байрон (1788—1824), известный романтический поэт. Он был сыном Джона «Мэд Джека» Байрона, сына вице-адмирала достопочтенного Джона Байрона (1723—1786), второго сына 4-го барона и младшего брата 5-го барона. Лорд Байрон умер, не оставив мужских потомков. Ему наследовал его двоюродный брат, Джордж Энсон Байрон, 7-й барон Байрон (1789—1868), который имел чин адмирала королевского флота.

После смерти в 1983 году его правнука Руперта Фредерика Джорджа Байрона, 11-го барона Байрона, эта линия семьи прервалась. Его сменил его шестиюродный брат — подполковник Ричард Джеффри Гордон Байрон, 12-й барон Байрон (1899—1989). Он был потомком Ричарда Байрона, третьего сына 4-го барона. По состоянию на 2010 год обладателем титула являлся его второй сын, Роберт Джеймс Байрон, 13-й барон Байрон (род. 1950), который сменил своего отца в 1989 году.

С 16 века по 1818 год фамильной резиденцией лордов Байронов было Аббатство Ньюстед в Ноттингемшире. Большинство лордов Байронов похоронено в семейном склепе в соседней церкви Святой Марии Магдалены в Хакнелле.

Бароны Байрон (1643) 

 1643—1652: Джон Байрон, 1-й барон Байрон (1599 — 23 августа 1652), сын сэра Джона Байрона (ум. 1623)
 1652—1679: Ричард Байрон, 2-й барон Байрон (1606 — 4 октября 1679), младший брат предыдущего
 1679—1695: Уильям Байрон, 3-й барон Байрон (1636 — 13 ноября 1695), единственный сын предыдущего
 1695—1736: Уильям Байрон, 4-й барон Байрон (4 января 1669 — 8 августа 1736), младший сын предыдущего
 1736—1798: Уильям Байрон, 5-й барон Байрон (5 ноября 1722 — 19 мая 1798), старший сын предыдущего от третьего брака
 1798—1824: Джордж Гордон Ноэл-Байрон, 6-й барон Байрон (22 января 1788 — 19 апреля 1824), единственный сын капитана Джона Байрона (1756—1791) от второго брака с Кэтрин Гордон (ум. 1811), внук адмирала достопочтенного Джона Байрона (1723—1786), правнук 4-го барона Байрона
 1824—1868: адмирал Джордж Энсон Байрон, 7-й барон Байрон (8 марта 1789 — 3 марта 1868), единственный сын капитана Джорджа Энсона Байрона (1758—1793), внук адмирала достопочтенного Джона Байрона (1723—1786), правнук 4-го барона Байрона
 1868—1870: капитан Джордж Энсон Байрон, 8-й барон Байрон (30 июня 1818 — 28 ноября 1870), старший сын предыдущего
 1870—1917: полковник Джордж Фредерик Уильям Байрон, 9-й барон Байрон (27 декабря 1855 — 30 марта 1917), старший сын достопочтенного Фредерика Байрона (1822—1861), внук 7-го барона Байрона
 1917—1949: преподобный Фредерик Эрнест Чарльз Байрон, 10-й барон Байрон (26 марта 1861 — 6 июня 1949), младший брат предыдущего
 1949—1983: Руперт Фредерик Джордж Байрон, 11-й барон Байрон (13 августа 1903 — 1 ноября 1983), старший сын полковника Вильфрида Байрона (1871—1936), внук преподобного достопочтенного Уильяма Байрона (1831—1907), правнук 7-го барона Байрона
 1983—1989: подполковник Ричард Джеффри Гордон Байрон, 12-й барон Байрон (3 ноября 1899 — 15 июня 1989), единственный сын полковника Ричарда Байрона (1870—1939), внук генерал-майора Джона Байрона (1832—1895), правнук преподобного Джона Байрона (1804—1878)
 1989 — настоящее время: Роберт Джеймс Байрон, 13-й барон Байрон (род. 5 апреля 1950), второй сын предыдущего
 Наследник титула: достопочтенный Чарльз Ричард Гордон Байрон (род. 28 июля 1990), единственный сын предыдущего.

Родословная

Источники 
 Debrett’s Peerage and Baronetage (1990 edition). / Eds.: Charles Kidd & David Williamson. — : St Martin’s Press, 1990.
 Leigh Rayment’s Peerage Pages 
 thepeerage.com
 Burke’s Peerage, Baronetage & Knightage, 107th edition / Editor: Charles Mosley. — 3 vols. (Wilmington, Delaware, U.S.A.: Burke’s Peerage (Genealogical Books) Ltd, 2003), volume 1, page 630.
 Byron, Baron (E, 1643) на сайте